79-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 24 по 30 апреля 2000 года в Софии (Болгария). В нём приняли участие 218 атлетов (142 мужчины и 76 женщин) из 37 стран. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

2000
Международные спортивные соревнования в Софии
Апрель 2000 года
Спорт в Болгарии в 2000 году
Тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии
2000 год в тяжёлой атлетике